Поташевская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское». Имеет второе неофициальное название Кузнецово

География 
Деревня расположена в 67 километрах на север от города Вельска , на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге нежилая деревня Тимоневская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2184» как «Поташевская(Кузнецово)». Насчитывала 5 дворов, 22 жителя мужского пола и 28 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 12 дворов, 29 мужчин и 36 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»